Štefanec (Trnovec Bartolovečki)
 Štefanec (Mala Subotica)